Il doppio del Virginia Slims of New England 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Elise Burgin e Rosalyn Fairbank erano le detentrici del titolo, ma solo Fairbank ha partecipato in coppia con Wendy Turnbull.

Fairbank e Turnbull hanno perso nei quarti di finale contro Jenny Byrne e Janine Tremelling.

Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale 6–3, 3–6, 7–5 Gabriela Sabatini e Helena Suková.

Teste di serie
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Gabriela Sabatini /  Helena Suková (finale)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Rosalyn Fairbank /  Wendy Turnbull (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Virginia Slims of New England 1988